Shchuchinskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Sjtjutjynskі rajon, distrikt, Hrodnas voblast,

Kazakstan 

 Shchūchīnsk Aūdany, distrikt, Nordkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar